PPI kan syfta på:

 PPI – en internationell organisation som startades 2006 för att koordinera de europeiska Piratpartierna, se Pirate Parties International
 PPI – IATA:s kod för en flygplats i Port Pirie, Australien, se Port Pirie Airport
 PPI – ett sätt att åskådliggöra informationen en radarenhets sändtagare mottar när den läser och tolkar den utsända pulsens ekon, se Plan polär indikator
 PPI – en läkemedelsgrupp som påverkar produktion av magsyra, se Protonpumpshämmare
 Ppi – en vanlig enhet för pixeltäthet (upplösning) på datorskärmar